Rivière Bernier kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière Bernier (vattendrag i Kanada, lat 45,28, long -73,25), Québec, 
 Rivière Bernier (vattendrag i Kanada, lat 45,78, long -71,34), Québec, 
 Rivière Bernier (vattendrag i Kanada, lat 46,51, long -72,78), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar